Олимпийский комитет Анголы () — организация, представляющая Анголу в международном олимпийском движении. Основан 17 февраля 1979 года и официально признан МОК в 1980 году.

Штаб-квартира расположена в Луанде. Является членом Международного олимпийского комитета, Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки и других международных спортивных организаций.

См. также 
 Ангола на Олимпийских играх

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Страница на сайте МОК 

Организации по алфавиту
Ангола